Кривой — фамилия и топоним.

Известные носители фамилии
 Кривой, Виктор (род. 1982) — румынский профессиональный теннисист.
 Кривой, Дмитрий Юрьевич (; род. 1987) — украинский футболист, нападающий клуба NASL «Каролина Рэйлхокс».
 Кривой, Евгений Андреевич (1917—1994) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940).
 Кривой, Максим Викторович (; род. 1988) — украинский футболист, защитник.
 Кривой, Сергей Петрович (; род. 1977) — украинский футболист.

Населённый пункт
 Кривой — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
Кривой — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Кривой — село в Хустском районе Закарпатской области.

Водотоки
 Кривой — река в Красноярском крае, приток Сарчихи.!.
 Кривой — ручей в Архангельской области.

См. также 
 Богдан III Кривой
 Кривая (значения)
 Кривое